Krzysztof Wyrzykowski (ur. 1944) – polski dziennikarz i komentator sportowy
 Krzysztof Wyrzykowski (zm. 2021) – polski dziennikarz radiowy i reportażysta